Яблоновская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Яблоновская волость (Корочанский уезд) — в составе Курской губернии
 Яблоновская волость (Боровичский уезд) — в составе Новгородской губернии. Существовала в 1918—1922.
 Яблоновская волость (Лубенский уезд) — в составе Полтавской губернии
 Яблоновская волость (Пирятинский уезд) — в составе Полтавской губернии